Линкольн-Сити () — название нескольких населённых пунктов в США.

Населённые пункты США
  — поселение в Делавэре, также известное как Линкольн-Сити.
  — поселение в Индиане.
  — город в Орегоне.

Прочее
 Линкольн Сити — футбольный клуб города Линкольн (Англия).

См. также
 Линкольн
 Линкольнтон
 Линкольнвилл